Rob Stewart, attore canadese
Rob Stewart, fotografo e produttore cinematografico canadese
 Rob Stewart, regista